Есфуерзос Унидос има више значења:

 Есфуерзос Унидос, Ел Рефухио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Есфуерзос Унидос (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику